Ikarios () ist in der griechischen Mythologie:

 Ikarios, eponymer Heros des attischen Demos Ikaria und Begründer des Weinbaus
 Ikarios (Vater der Penelope), Sohn des Perieres und der Gorgophone
 Ikarios (Vater des Elatos), Großvater des Tainaros